Здесь представлена дискография певицы американской фолк-музыки Джоан Баэз.

Студийные альбомы 
}}

Концертные альбомы 
}}

Разное 
}}

Сборники 
}}

Примечания

Ссылки 
 Альбомы Джоан Баэз на discogs.com
 Дискография Джоан Баэз на официальном сайте

Джоан Баэз
Баэз, Джоан
Баэз, Джоан